Lill-Djupvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Djupvattnet (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (44,7 ha)
Lill-Djupvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Djupvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn